Jamba peut faire référence :
 au cultivar de pommier domestique Jamba;
 à Jamba, la filiale européenne de la marque Jamster, spécialisée dans le contenu téléphonique ;
 au footballeur angolais João Pereira, surnommé Jamba ;
 à la ville de , située en Angola, dans la province de Huila.